Il toponimo Eremitu può riferirsi a diverse località:

Italia
Eremitu, frazione della città di Sassari

Romania
Eremitu, comune del distretto di Mureș